Marketing-Funnel steht für:

 Purchase funnel
 Sales-Funnel